Професіональна футбольна група А 1958–59 — 35-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Титул чемпіона вшосте поспіль здобув ЦДНА.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Берое у першій половині сезону мав назву Ботев (Стара Загора). Назва була змінена після об'єднання з клубом Локомотив (Стара Загора) (другий дивізіон).
2. Клуб Черно море після першої половини сезону влився до клубу Ботев (Варна). Назва була змінена на Черно море.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Професіональна футбольна група А на rsssf  

1958–1959
Болгарія
Болгарія